Табусе:

 Табусе — посёлок в Японии, находящийся в уезде Кумаге префектуры Ямагути.
 Табусе, Юта (род. 1980) — японский профессиональный баскетболист, атакующий и разыгрывающий защитник.